Clinton Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clinton Park (New York), im Rensselaer County
 Clinton Park (South Carolina), im York County
 Clinton Park (Texas), im Harris County
 Clinton Park (Washington), im Pierce County